Geografia:
 New Providence (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 New Providence (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 New Providence (Bahames), illa de les Bahames